Amanda kan syfta på:

 Amanda (dikt) – en dikt av Erik Johan Stagnelius
 Amanda (namn) – ett kvinnonamn
 Amandaprisen – ett norskt film- och TV-pris
 Amanda – en rollfigur i Buffy och vampyrerna, se The Slayer#Potentiella Dråpare
 Amanda (städredskap) – ett städredskap
 Amanda (Jimmy Jansson-låt) – en sång av Jimmy Jansson till svenska Melodifestivalen 2007
 Amanda – en sång av rockgruppen Boston från 1980
 Sångensemblen Amanda – en göteborgsbaserad sångensemble grundad 1981
 AAMANDA – ett teleskop på Sydpolen, se IceCube
 Amanda (säkerhetskopiering) – en programvara för säkerhetskopiering
 725 Amanda –  en asteroid

Geografi

USA 

 Amanda, Ohio – en ort i Ohio, Fairfield County, 

Robotskapade USAförgreningar